Codex Bodleianus steht für folgende Handschriften der Bodleian Library in Oxford:

 Codex Bodleianus Auct. D. 4. 1, illustrierter Psalter in griechischer Sprache
 Codex Bodleianus Geneseos (Bodleian Genesis), Fragmente aus Genesis in griechischer Sprache

Siehe auch:
 Fragmentum Bodleianum, Palimpsest aus dem 4./5. Jh.